Acción Popular kan syfta på:

Acción Popular (Peru) – ett politiskt parti i Peru som bildades 1956
Acción Popular (Spanien) – ett spanskt politiskt parti med katolsk bekännelse under Andra spanska republiken 1931–1939